17958 Schoof – asteroide della fascia principale

Persone 

 Lauritz Schoof – canottiere tedesco
 Manfred Schoof – trombettista tedesco
 René Schoof – matematico olandese